le mengen est une langue océanienne
 Mengen, une ville et un district turc de la province de Bolu.
 Mengen, une ville allemande du Bade-Wurtemberg.

Voir aussi 
 Bliesmengen